Juniorvärldsmästerskapen i alpin skidsport 1984 avgjordes i Sugarloaf, Maine i USA under perioden 20-22 februari 1984 och var det tredje världsmästerskapet för juniorer.

Medaljfördelning

Resultat Damer

Resultat Herrar

Källor

Alpina skidsportsäsongen 1983/1984
Alpin skidsport i USA
Internationella sportevenemang i USA
1984 i USA
Sportevenemang i Maine
Maine under 1900-talet
1984